Pisulia är ett släkte av nattsländor. Pisulia ingår i familjen Pisuliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Pisulia